Analavory – comune del distretto di Manakara, Madagascar
 Analavory – comune del distretto di Miarinarivo, Madagascar